In 1961/62 werd het zeventiende kampioenschap gespeeld van de Berliner Stadtliga, een van de vijf hoogste klassen in het West-Duitse voetbal. Tasmania werd kampioen en plaatste zich voor de eindronde om de Duitse landstitel. De club werd samen met FC Schalke 04 gedeeld tweede achter 1. FC Nürnberg

Eindstand

Externe links
 Euroleagues

Duits competitievoetbal 1961/62
Oberliga Berlin